Balboa kan avse:

 Balboa (cigarrmärke) –  ett cigarrmärke av panamiskt ursprung
 Balboa (dans) – en swingdans
 Balboa (djur) – ett släkte av insekter
 Balboa (valuta) – den officiella valutan i Panama
 Rocky Balboa – en fiktiv boxare i filmserien Rocky

Personer
 Vasco Núñez de Balboa (1475–1519), en spansk conquistador
 Javier Balboa (1985–), spansk-ekvatorialguineansk fotbollsspelare
 Marcelo Balboa (1967–), en amerikansk före detta fotbollsspelare

Geografi

Colombia
 Balboa (kommun i Colombia, Risaralda, lat 4,92, long -75,95)
 Balboa (ort i Colombia, Risaralda, lat 4,95, long -75,96)
 Balboa (kommun i Colombia, Cauca, lat 2,10, long -77,20)
 Balboa (ort i Colombia, Cauca, lat 2,04, long -77,22)

Panama
 Balboa, Panama – en hamnstad i Panama

Spanien
 Balboa (kommun)
 Balboa (kommunhuvudort)